David Hall (1752-1817), jurista y político estadounidense
 David Robert Hall (1874 – 1945), político australiano
 David Connolly Hall (1875 - 1972), atleta estadounidense
 David Hall (1930-2016), político estadounidense
 David Hall (1937 - 2014), artista de vídeo inglés
 David Robert Hall (1970), tenista australiano
 David George Hall''' (1980), jugador de rugby neozelandés